Нордфельдт — фамилия:

 Нордфельдт, Брор (1878—1955) — шведско-американский художник.
 Нордфельдт, Кристоффер (род. 1989) — шведский футболист.